Motocyklowe Grand Prix Wielkiej Brytanii 2010 – piąta eliminacja motocyklowych mistrzostw świata, rozegrana 20 czerwca 2010 roku na torze Silverstone Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125cc

Bibliografia 
 Oficjalna strona motocyklowych mistrzostw świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2010
2010 w Wielkiej Brytanii